Перес Мартинес () — испанская фамилия:
Известные носители:
* Перес Мартинес, Лукас (род. 1988) — испанский футболист.
 Перес Мартинес, Мануэль (1943—1998) — испанский священник, революционер-интернационалист, руководитель Армии национального освобождения.
  (род. 1944) — генеральный секретарь КПИ (в).
 Перес Мартинес, Эктор Хуан (более известен как Э́ктор Лаво́; 1946—1993) — пуэрто-риканский исполнитель музыки в стиле «сальса».